Correio da Manhã – quotidiano brasiliano
 Correio da Manhã – quotidiano mozambicano
 Correio da Manhã – quotidiano portoghese